Телем может означать:
 Телем в древнегреческой мифологии — сын Еврима, прорицатель у циклопов.
  — израильское поселение на западном берегу.
Политические партии
  — израильскaя политическая партия Моше Даяна, основанная в 1981 году.
 Телем — израильскaя политическая партия, основанная Моше Яалоном в 2019 году.
Имена
 Телем, Биньямин — 9-й командир израильских ВВС.
 Телем — имена двух персонажей Ветхого Завета.

См. также 
 Телема